Holcostethus är ett släkte av insekter. Holcostethus ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Holcostethus